|-
| colspan="2" style="white-space:normal;" width="200px" |Gezeigt werden ausschließlich Knotenpunkte und Endpunkte.Fett geschriebene Stationen werden rund um die Uhr bedient.Kursiv geschriebene Stationen werden nur zu Stoßzeiten bedient. 
|-
|}

Die Linie 5 ist eine U-Bahn-Linie der New York City Subway und führt von Eastchester – Dyre Avenue in Eastchester (The Bronx) über die IRT Dyre Avenue Line, IRT White Plains Road Line, IRT Jerome Avenue Line, IRT Lexington Avenue Line, IRT Eastern Parkway Line und IRT Nostrand Avenue Line nach Flatbush Avenue – Brooklyn College. Da sie auf der Stammstrecke unter der Lexington Avenue verkehrt, trägt sie die Linienkennfarbe Dunkelgrün und wird auch als Lexington Avenue Express bezeichnet.

Die Linie 5 verkehrt tagsüber in Manhattan und Brooklyn als „Express“, der nur an ausgewählten Stationen der Strecke hält, in der Bronx jedoch als „Local“. Zu Stoßzeiten verkehren in der Hauptverkehrsrichtung zusätzlich Verstärkerzüge auf dem nördlichen Abschnitt der IRT White Plains Road Line, die dann auch in der Bronx als Express verkehren. Nachts wird als Dyre-Avenue-Shuttle nur der Abschnitt IRT Dyre Avenue Line (zwischen East 180 Street und Eastchester – Dyre Avenue/233st Street) bedient, während alle anderen Streckenabschnitte der 5 durch andere Linien bedient werden.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Betreiberseite

5